ПАХТ:

 Пахт — египетская богиня
 Процессы и аппараты химических технологий — учебный курс в химических вузах.